Khorshid bzw. Khōrshīd steht für:

 Omar Khorshid (1945–1981), ägyptischer Musiker
 einen Film von Majid Majidi aus dem Jahr 2020, siehe Sun Children